Marc Atili Règul (cònsol 335 aC), cònsol romà el 335 aC.
 Marc Atili Règul (cònsol 294 aC), cònsol el 294 aC.
 Marc Atili Règul (cònsol 267 i 256 aC), cònsol el 267 aC i el 256 aC.
 Marc Atili Règul (cònsol 227 i 217 aC), cònsol el 227 aC i el 217 aC.